Саж або садо́к — сільськогосподарська споруда, хлів для відгодівлі свиней. Сажем (садком) також називається місце в хліві, клітка, де відгодовують гусей, індиків тощо. Саж для курей також відомий під діалектною назвою «ко́єць» (від ).

У сажі поміщають корито, на яким розташовується рухома кришка (ляда), призначена для того, щоб тварини на волі не брали корм у сажових.

Сажі також використовували для покарання, тимчасового ув'язнення.

Інші значення 
 Саж — сплетений з лози овальний (у формі яйця) кошик, у якому, зануривши у воду, зберігають виловлену рибу. Також називається садком, кошем.

Див. також 
 Курчатник

Примітки 

Сільськогосподарські споруди
народна архітектура
Сільське господарство
Багатозначні терміни
Будови і конструкції для утримання тварин